Кинтана-дель-Кастильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сепеда.  Население — 909 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Estado del Pantano de Villameca
 Página no oficial con información sobre el municipio
 Lugares de interés y Turismo
 Turismo Rural en Quintana del Castillo

Муниципалитеты Леона